Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Alamo – város Észak-Dakotában
Alamo – város Georgia államban
Alamo – város Kaliforniában
Alamo – város Nevadában
Alamo – város Tennessee államban
Alamo – város Texas államban
 Alamói erőd – erődített missziós központ a texasi San Antonióban, az 1836-os csata színhelye 

Filmcímek
Alamo (The Alamo), 1960-as amerikai film, rendezte John Wayne, főszereplő Richard Widmark
Alamo – A 13 napos ostrom (The Alamo), 2004-es amerikai film; rendezte John Lee Hancock, főszereplő Dennis Quaid

Egyéb
Alamói csata vagy Alamo ostroma: 1836-os mexikói–texasi csata, a texasi forradalom eseménye 
AA-10 Alamo – az R–27 közép-hatótávolságú légiharc-rakéta